«Оте́ц и сын» — название нескольких художественных фильмов:
 «Отец и сын» — фильм 1919 года.
 «Отец и сын» — фильм 1936 года режиссёра Маргариты Барской.
 «Отец и сын» («Вагон уходит на заре») — фильм 1941 года режиссёров Олега Сергеева и Сергея Якушева.
 «Отец и сын» — фильм 1979 года режиссёров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.
 «Отец и сын» — фильм 2003 года режиссёра Александра Сокурова.
 «Отец и сын» — турецкий фильм 2005 года.

Скульптура 
Скульптура «Отец и сын» — памятник в Тарту